Edvige Jagellona (1408-1431)
Edvige Jagellona (1513-1573)